Саксо́нов — фамилия; имеет женскую форму Саксонова.

Известные носители:
 Саксонов, Николай Николаевич (1923—2011) — советский тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр в Хельсинки, заслуженный мастер спорта СССР.
 Саксонов, Павел Петрович (1911—1993) — профессор, член-корреспондент АМН СССР (РАМН).
 Саксонов, Сергей Владимирович (1960—2020) — российский ботаник, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.